Tuuskeri kan syfta på:

 Tuuskeri (ö i Finland) – en ö i landskapet Satakunta
 Tuuskeri – en ö i landskapet Egentliga Finland, se Storskär (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,52, long 21,17)